Michaël Llodra e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo ma Llodra non ha partecipato a questa edizione del torneo. Mahut ha fatto coppia con Vasek Pospisil ma sono stati eliminati al primo turno.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 3–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie

  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale, ritirati)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)

 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Qualificati 

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (primo turno)

Lucky Loser 

  Jamie Murray /  John Peers (finale)

Wildcard

  Jesse Huta Galung /  Glenn Smits (primo turno)

  Andre Begemann /  Robin Haase (semifinale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Jamie Murray /  John Peers (ultimo turno, Lucky Loser)

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (qualificati)

Qualificati 

  Colin Fleming /  Jonathan Marray

Lucky Loser 

  Jamie Murray /  John Peers

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2015
ATP World Tour 2015